Купата на носителите на купи 1978/79 е 19-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 31 клуба от 30 страни, сред които настоящият носител на трофея Андерлехт, 21 актуални носители на национални купи и 9 загубили финалиста (Абърдийн, Шахтьор Донецк, ПАОК Солун, Калмар, Будьо/Глимт, Болимена Юнайтед, УС Люксембург, Флориана и Фортуна Дюселдорф). Представителите на Албания (не е записан участник), Финландия (квалифициралият се клуб се разпада) и Турция (Трабзонспор е наказан за една година от евротурнирите) не вземат участие.

Финалът се играе на 16 май 1979 г. на Санкт Якоб Парк в Базел.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 13 септември, а реваншите са на 27 септември 1978 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 18 октомври, а реваншите са на 1 ноември 1978 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 7 март, а реваншите са на 21 март 1979 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 11 април, а реваншите са на 25 април 1979 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1978/79
 Купа на УЕФА 1978/79

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1978/79 

Купа на носителите на купи